El apellido Hawking puede hacer referencia a los siguientes artículos:

Stephen Hawking (1942-2018), físico y cosmólogo británico.
Radiación de Hawking, radiación producida en el horizonte de sucesos de un agujero negro que recibe el nombre de su descubridor, Stephen Hawking.
Jim Hawking, un personaje ficticio del anime Outlaw Star.
MC Hawking, pseudónimo de Ken Leavitt-Lawrence, un artista de Nerdcore Hip Hop.